Polarhav kan syfta på:
 Polarhav – havet kring Arktis, se Norra ishavet
 Polarhav – havet kring Antarktis, se Södra ishavet
 Polarhav, Baie – en vik i Antarktis